Paravan kan syfta på:

 Paravan (kast) – en kast inom hinduismen men även ett kastnamn som ges till kristna fiskare som lever i den södra regionen av Tamil Nadu i Indien. 
 Paravan (fiskeredskap) – ett fiskredskap
 Paravan (minröjningsredskap) – ett redskap som används vid minröjning till sjöss
 Studio Paravan – en svensk kulturförening som gav ut tidskriften Paravan: tidskrift för ord, bild och tondiktning

Se även 
 Paravani